Mili steht für:
 Mili, ein Atoll in der Ratak-Kette im Pazifischen Ozean
 Mili (1975), ein indischer Film aus dem Jahr 1975 
 Mili (2015), ein indischer Film aus dem Jahr 2015 
 Mili (Musikprojekt), auch Project Mili, Musikprojekt aus Japan

Mili ist der Nachname von:
 Gjon Mili (1904–1984), albanisch-amerikanischer Fotograf
 A Mili, Künstlername von Milaisa Breeveld (* 1990), eine surinamische Sängerin 

Siehe auch:
 Milli